Yan’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yan'an Shi, prefektur, Shaanxi, 
 Yan'an (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar